

Persone 

 Allyson Schwartz – politica statunitense
 Bernard Schwartz – attore statunitense meglio noto come Tony Curtis

Altro
 Estádio Manoel Schwartz – stadio di Rio de Janeiro
 Gli Schwartz – romanzo
 Officine Schwartz – gruppo musicale italiano
 Operazione Schwartz – piano tedesco della seconda guerra mondiale
 Teorema di Duggan-Schwartz – teorema

Pagine correlate 
 Schwarz 
 Swartz